Gaius Oppius, werd verkozen als een van de tribuni plebis bij de omverwerping van de tweede commissie van decemviri legibus scribundis in 449 v.Chr. (Liv., III 54).
Gaius Oppius (tribunus plebis), stelde de lex Oppia voor;
Gaius Oppius (praefectus sociorum);
Gaius Oppius (Caesariaan)

Gens Oppia